

Géographie 
Tampa est le nom de plusieurs lieux :
aux États-Unis :
 Tampa, en Floride
 Tampa (Kansas) une ville du Comté de Marion (Kansas)
 New Tampa
en Roumanie :
 Tâmpa

 En France, le Tampa est également un ruisseau de Haute-Saône, qui se jette dans le Breuchin après avoir produit une cascade pittoresque au niveau de la commune de Corravillers.

Musique 
 Tampa Records, un label de jazz West Coast actif à partir de 1955